Hikaru Matsuyama (ou Phillip Callahan dans la version française de l'anime) est un personnage du manga Captain Tsubasa et de l'anime Olive et Tom.

Il est surnommé « l'aigle de Hokkaido », il est réputé pour sa grande ténacité et sa protection de balle. Il perdra en demi-finale contre Kojiro Hyuga au championnat benjamin. Au collège Matsuyama a mis au point son Eagleshot afin de pouvoir faire jeu égal avec Kojiro Hyuga et Tsubasa Ohzora. Il sera vaincu par Tsubasa Ohzora en demi-finale du championnat national des collèges, ou il découvrira que Fujisawa Yoshiko (Jenny), manager de l'équipe de Matsuyama, lui aura brodé "I love you" sur son bandana. Ils avoueront leurs sentiments réciproques alors que Fujisawa partira pour les États-Unis, et Matsuyama portera encore ce bandana lors de moments importants. Matsuyama sera sélectionné en équipe nationale junior. Il sera pendant un petit moment le capitaine de l'équipe, après Kojiro Hyuga et avant de céder le brassard à Tsubasa Ohzora. Sa persévérance lui vaudra d'être un défenseur efficace, pouvant conserver le ballon face à 3 joueurs ou Juan Dias le génie argentin.

Dans Captain Tsubasa - World Youth, beaucoup des membres de l'équipe du Japon seront exclus pour corriger leurs défauts, il incitera Kojiro Hyuga à partir lui aussi pour s'améliorer, affirmant qu'il pourra protéger le Japon à sa place. Tout le monde reconnaitra qu'il aura été le ciment de l'équipe lors du match contre la Chine. Il ne sera pas titulaire lors du match contre la Suède, sa compagne Yoshiko ayant été victime d'un accident, il préférera rester à ses côtés, étant pour lui plus importante que le football. Il reviendra en fin de match une fois sa compagne réveillée, où son rôle sera déterminant.

Dans Road to 2002, Matsuyama joue pour Consadole Sapporo, avec son fidèle ami Oda (Peter Shake dans la version française). Lors de son match contre le FC Tokyo de Jun Misugi il avouera la superiorité technique de ce dernier, mais affirmera que son football consiste à ne jamais abandonner, ce qui lui permettra d'égaliser et de faire match nul.

Dans Golden-23, il est le capitaine du Japon lors des tests-matches. Il démontre une fois de plus ses talents de capitaine en dirigeant brillamment l'équipe nippone.

Il possède dans les jeux vidéo un Eagle Tackle en plus de son habituel Eagleshot.

Matsuyama, Hikaru